Palazzo Talenti è un edificio che può trovarsi in diverse città:
 Palazzo Talenti (Milano) a Milano, nei pressi della Scala
 Palazzo Talenti (Venezia) a Venezia, nel Sestiere di Santa Croce
 Palazzo Talenti delle Oche, sempre a Venezia